Rajgród est le nom :
 de la gmina de Rajgród, dans le powiat de Siemiatycze, dans la voïvodie de Podlachie
 de la ville de Rajgród, chef-lieu de cette gmina